Vinicius e Caymmi no Zum Zum — álbum de Vinícius de Moraes e Dorival Caymmi
Zum-Zum — escola de samba da Argentina

Desambiguações de música